Cuyp ist der Familienname folgender Personen:

Abraham Gerritsz. Cuyp (1588–1644), holländischer Maler und Glasmaler
Aelbert Jacobsz. Cuyp (1620–1691), holländischer Maler
Benjamin Gerritsz. Cuyp (1612–1652), holländischer Maler
Gerrit Gerrits. Cuyp der Älterer (1565–1644), holländischer Maler und Glasmaler
Gerrit Gerrits. Cuyp der Jüngere (1603–1651), holländischer Maler und Glasmaler
Harmen Cuyp (tätig um 1698), holländischer (?) Maler
Jacob Abrahamsz. Cuyp (1616–1648/1655), holländischer Maler und Glasmaler
Jacob Gerritsz. Cuyp (1594–1652), holländischer Maler
Jan Cuyp (tätig um 1713), holländischer (?) Medailleur – möglicherweise identisch mit Johannes Cupi (um 1686/87–1760), holländischer Stempelschneider, Siegelschneider, Letternschneider und Holzschnitzer

Siehe auch:
Kuip